Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1956
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1956